Шестьдеся́т восьмóй псалóм — 68-й псалом из книги Псалтирь (69-й в масоретской нумерации). Известен по латинскому инципиту «Salvum me fac Deus».

Псалом описывает страдания Мессии. Ему грозит смертельная опасность, он ощущает ненависть и поношения со стороны окружающих из-за своей верности Господу. Герой псалма молит Бога о спасении, о справедливом воздаянии для своих преследователей. В конце он выражает уверенность в торжестве «ищущих Бога» и предвидит грядущее прославление Господа. Лейтмотив псалма — мольба о тех, кто страдает за имя Господне.

Христиане причисляют 68-й псалом к мессианским и считают, что в значительной части этот текст является прообразом будущих страданий Иисуса Христа. Псалом 68 — один из наиболее цитируемых в Новом Завете. Особенно часто его упоминает Иисус, в том числе в отношении Себя. 

Своим содержанием этот текст заметно перекликается с псалмом 21 — их объединяет образ Давида и тема Страдающего Праведника. Павел Юнгеров также отмечает тесную взаимосвязь 68 и 21 псалмов с 39-м. По его мнению, общей является как фигура Мессии-Страдальца (Иисуса Христа), так и Его хвалебная песнь Богу, которая в глазах Господа будет ценна и будет воспета в народах.

Контекст 
Из надписания следует, что псалом был написам Давидом. Надписание содержит указание:  .

Текст не вызывает прямых ассоциаций с какими-либо конкретными историческими обстоятельствами, в которых молился Давид. Но в его жизни неоднократно бывали ситуации, когда его несправедливо обвиняли.

Содержание

Стихи 2-5. Жертва ненависти без вины 
Воды — часто используемый в Священном Писании образ описания бедствий, хаоса или страданий. Ощущая себя несправедливо преследуемым, Давид взывает к Господу с мольбой о спасении. Он «изнемог от вопля», переживая чувство оставленности Богом.

Стихи 6-13. Ревность по доме Господнем 
Давид помнит, что его грехи и неразумные поступки не сокрыты от Бога. Но ведь Господь знает, что не в них причины его нынешних бедствий. Причина, считает Давид, кроется в его ревности по доме Господнем. Однако его благочестия не разделяют даже родственники. Пост Давида, его облачение во вретище — следствие сокрушения о нечестии и отступлении людей от Бога. Его действия вызывают насмешки у окружающих. Но Давид хорошо понимает, что злословие против него одновременно направлено и в адрес Бога.

Стихи 14-29. Молитва о защите и о наказании для врагов 
«В истине спасения Твоего» — Давид молит об истинном (не сиюминутном) спасении от врагов, он просит избавления от тины и вод (то есть от зла и ненависти). «Ради врагов моих спаси меня» — Давид просит ради врагов, чтобы они не возомнили, что можно издеваться над ним, а Бог бессилен защитить его.

В 20 стихе слово «желчь», которое дали в пищу, обозначает горькое и возможно ядовитое растение пустыни. «Желчь» вместо пищи, так же, как и «уксус», которым напоили Давида, подчёркивают лицемерие и жестокосердие окружающих. Своей «помощью» они лишь усиливали его беспомощность.

Беззаконие врагов Давида повлечет за собой неизбежное наказание, потому что они противопоставили себя Богу. Бог навечно лишит их возможности пребывания с Собой (29 стих).

Стихи 30-37. Бог слышит страдающего 
Как это часто бывает в псалмах, от сетований и проклятий в адрес гонителей псалмопевец быстро переходит к прославлению Бога. Он уверен, что прославление угоднее Богу, нежели жертвоприношение вола или тельца «с рогами и копытами» (рога указывают на зрелый возраст, а копыта свидетельствуют о ритуальной чистоте жертвы ()).

«Узников Своих» (стих 34) — всегда и при любых обстоятельствах верующие принадлежат Богу, даже когда кто-то думает, что Божьи люди зависят от их милости. Предчувствуя, что Бог спасёт Свой народ, Давид призывает славить Господа.

Цитирование в Новом Завете 

Основная цель использования ветхозаветных цитат в Новом Завете — продемонстрировать, как образы и пророчества Священного Писания исполнились в служении и распятии Иисуса Христа. Прямые цитаты 68-го псалма чаще используются в контексте ожесточения иудеев и страданий Христовых. Они показывают, почему Христос не был принят как Мессия.

Стих 5 
«Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились» () ⇒ «возненавидели Меня напрасно» ().

Эта цитата стоит в начале последнего раздела Прощальной проповеди, где Иисус говорит о враждебности мира по отношению к Нему и о предстоящем служении Святого Духа. Иисус предупреждает учеников, что противление мира вскоре обратится против них. Противление мира, например, предательство Иуды, Иисус считает исполнением ветхозаветных пророчеств.

Эти слова Иисуса Христа, произнесённые в преддверии распятия, напоминают об образе страдающего праведника и служат почвой для ряда логических заключений. В частности, выводов о многочисленности и могуществе врагов страдальца, о ложных обвинениях со стороны врагов и об уповании праведника на Бога. Иисус демонстрирует, что ненависть к Нему носит беспричинный характер, она не основана на доводах разума или законности, но происходит из неправедных мотивов. Дальнейшее повествование Евангелия от Иоанна демонстрирует правоту Иисуса.

Стих 10а 
«Ревность по доме Твоём снедает меня» () ⇒ «При сём ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоём снедает Меня» ().

Пятый стих цитирован в контексте очищения Иерусалимского храма — символа национального и религиозного самосознания евреев. Первый храм, построенный Соломоном, разрушили вавилоняне, затем храм отстроил заново Зоровавель, а перед пришествием Христа его отреставрировал Ирод. В литературе эпохи Второго храма звучало ожидание нового храма с приходом Мессии.

Когда Иисус изгнал из храма меновщиков, опрокинул их столы и прогнал с территории продававшихся жертвенных животных, это было не вспышкой необузданного гнева, а проявлением подлинного духовного рвения. Это поступок Человека, снедаемого ревностью по Божьей славе и желающего устранить препятствия на пути надлежащего поклонения. Действия Иисуса были созвучны ожиданиям той эпохи от Мессии. С учётом того, что в предшествующей части Евангелия Иисус был назван «Мессией», «Сыном Божьим», «Царём Израилевым» (), неудивительно, что Его ученики вспомнили цитату из 68-го псалма.

С точки зрения дальнейшего евангельского повествования, действия Иисуса в этом эпизоде не ограничиваются ревностью по «дому» Божьему, но включают более общую заботу о народе Божьем. Важно, что за этим отрывком следуют слова не о буквальном материальном храме, но о «храме» тела Христова (), а затем — о восстановлении подлинного поклонения «когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» ().

Стих 10б 
«Злословия злословящих Тебя падают на меня» () ⇒ «Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня» ().

Здесь апостол Павел обращается к участникам конфликта внутри христианской общины Рима. Можно было бы предположить, что Павел будет говорить о любви Христа к людям, но вместо этого он неожиданно говорит о преданности Мессии Богу. Он говорит о том, что ревнуя о Господе, верующие становятся объектом враждебности для своих языческих соседей. Эта враждебность может исходить даже от близких, от членов семьи.

Стих 22 

«И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» () ⇒ «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду» (), «дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» (), «побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложи́в на трость, давал Ему пить» ().

Явная аллюзия на 68-й псалом, неоднократно используемая в Евангелиях в описании страстей Христовых. Это свидетельствует о том, что ранние христиане использовали эти тексты, как ветхозаветные аргументы, объясняющие распятие Иисуса.

Стих 23 
«Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западнёю; да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда» () ⇒ «И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда» ().

В 68-м псалме этот отрывок представляет собой реакцию страдающего за верность Богу праведника, которому дали в пищу желчь и напоили уксусом. Апостол Павел, использует цитату в Новом Завете в контексте рассуждений об уверовавшем во Христа «остатке» израильского народа и остальных, ожесточившихся, израильтянах. То, что должно было стать источником духовного питания для иудеев («трапеза» символизирует благословения через веру в Иисуса Христа), привело к отторжению. В цитировании Павел несколько меняет текст псалма. Он упоминает о возмездии в конце 23-стиха, тем самым подчеркивая идею Божьего суда в наказание за неповиновение. Кроме того вместо «расслабленных чресел» Павел пишет о «согбенном хребте», то есть гнёте и, вероятно, рабстве. Вполне возможно, что Павел считал отвержение Христа повторением прежнего идолопоклонства Израиля, и таким образом «согнутая спина» становится воздаянием за вероотступничество. Израиль так и не осознал своего рабства, оно не внешнее и видимое, а внутреннее и духовное.

Стих 26 

«Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих» () ⇒ «В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем» ().

Поскольку слова из 68-го псалма понимаются христианами как поэтическое выражение проклятия в адрес преследующих Иисуса, то использование этого отрывка в отношении Иуды вполне естественно. Причем, цитату можно понимать не только как образное выражение, но и как буквально исполнившееся пророчество. «Двор» можно перевести как «жилище», «загон для скота», «селение». Апостол Пётр в  говорит о поле Акелдама, купленном на деньги за предательство Иуды, которое в дальнейшем использовалось как место для захоронения странников.

Описания истязаний Иисуса Христа в Новом Завете содержит многочисленные прямые отсылы либо аллюзии на текст этого псалма. Стихи  и  отражают дикую ненависть преследователей и чувство оставленности, которые претерпел на Себе Христос (, , ).

Использование

В музыке 

Версия стиха 20 цитируется как текст в англоязычной оратории «Мессия» Георга Генделя.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68
Пророчества Библии